Макс:
 Макс — имя, часто также уменьшительная форма имени Максим//Максвелл.

Топоним 
 Макс (тауншип, Миннесота)

Фамилия 
 Макс, герцог Баварии (род. 1937) — немецкий предприниматель и аристократ.
 Макс, Габриэль (1840—1915) — немецкий живописец.
 Макс, Йозеф (1804—1855) — чешский скульптор.
 Макс, Мартин (род. 1968) — немецкий футболист.
 Макс, Масуими (род. 1978) — американская модель германо-корейского происхождения.
 Макс, Хайнрих (1906 — ?) — болгарский шахматист, видимо, немецкого происхождения.

Псевдоним 
 Макс Барских
 Макс Брэнд
 Макс Валлер
 Макс Гендель
 Макс Йорик
 Макс Линдер
 Макс Мартин
 Макс Офюльс
 Макс Фрай
 Макс Хардкор
 Питер Макс

В культуре
 Макс (фильм)
 Макс, моя любовь
 Макс Пэйн

См. также 
 МАКС
 M.A.X. — стратегическая компьютерная игра, разработанная и выпущенная в 1996 году.
 Максим (значения)

Немецкие мужские имена